

Geografia
 Canada
 Weldon – villaggio situato nella provincia dello Saskatchewan
 Regno Unito
 Weldon – parrocchia civile del Northamptonshire
 Stati Uniti d'America
 Weldon – città della Contea di Jackson, Arkansas
 Weldon – census-designated place della Contea di Kern, California
 Weldon – città della Contea di Halifax, Carolina del Nord
 Weldon – villaggio della Contea di DeWitt, Illinois
 Weldon – città della Contea di Decatur e della Contea di Clarke, Iowa
 Weldon – township della Contea di Benzie, Michigan

Persone
 Anthony Weldon – calciatore e allenatore di calcio scozzese
 Caroline Weldon – artista e attivista svizzera naturalizzata statunitense
 Christopher Joseph Weldon – vescovo cattolico statunitense
 Curt Weldon – politico statunitense
 Dave Weldon – politico e medico statunitense
 Fay Weldon – scrittrice, drammaturga e saggista britannica
 Felix de Weldon – scultore austriaco naturalizzato statunitense
 Joan Weldon – attrice e cantante statunitense
 Julia Weldon – attrice e cantante statunitense
 Walter Weldon – chimico e giornalista inglese
 Walter Frank Raphael Weldon – zoologo e statistico inglese
 William Weldon – araldista inglese

Altro
 Processo Weldon – processo chimico